Эвез — иранский топоним. Может означать:

 Эвез — город.
  — шахрестан.